La Serie A2 2022-2023, 46ª edizione della seconda serie del campionato di pallavolo femminile, si svolge dal 22 ottobre 2022: al torneo partecipano ventitré squadre di club italiane.

Regolamento

Formula 
Le ventitré squadre, suddivise in due gironi rispettivamente da dodici e undici, hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate; al termine della regular season:
 Le prime sei classificate di ogni girone hanno disputato la pool promozione, strutturata con un girone all'italiana con gare di sola andata dove le squadre hanno incontrato le formazioni non incontrate nella regular season, per un totale di ulteriori sei giornate, mantenendo tutti i punti conseguiti nella regular season: la prima classificata è stata promossa in Serie A1.
 Le squadre classificate dal secondo al quinto posto della pool promozione hanno disputato i play-off promozione, con semifinali e finale giocati al meglio di due vittorie su tre gare, con gara-1 ed eventuale spareggio in casa della migliore classificata: la vincitrice è promossa in Serie A1.
 Le squadre classificate dal settimo posto in poi di ciascun girone hanno acceduto alla pool salvezza, strutturata con un girone all'italiana con gare di andata e ritorno, dove le squadre hanno sfidato solamente le formazioni non incontrate nella regular season per un totale di ulteriori dodici giornate, mantenendo tutti i punti in classifica ottenuti negli incontri già disputati nella prima fase. Le ultime sei classificate sono retrocesse in Serie B1.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti 
Le squadre retrocesse dalla Serie A1 sono state il  e la , mentre quelle promosse dalla Serie B1 sono state , , , ,  e .

Delle squadre aventi diritto:
 l' ha ceduto il titolo all';
 l' ha ceduto il titolo al ;
 l' ha ceduto il titolo all';
 la  ha ceduto il titolo alla .

Per decisione della FIPAV il  è ammesso in Serie A2.

Girone A

Girone B

Torneo

Regular season

Girone A

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata alla pool promozione.
      Qualificata alla pool salvezza.

Girone B

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata alla pool promozione.
      Qualificata alla pool salvezza.

Pool promozione

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Serie A1.
      Qualificata ai play-off promozione.

Play-off promozione

Tabellone

Risultati

Semifinali

Finale

Pool salvezza

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Retrocessa in Serie B1.

Verdetti

Statistiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2022
Pallavolo nel 2023
 2022-2023